Pessoa dotada de patriotismo
Patriota — partido político
 Patriota (Revolução Americana), partidário da independência das 13 colônias
 Patriota (Marvel Comics), personagem de gibi
 The Patriot (filme de 1928), de Ernst Lubitsch exibido em Portugal como O Patriota
 The Patriot (filme de 1998), com Steven Segal rebatizado de Patriota em Portugal
 O Patriota (filme de 2000), com Mel Gibson
 O Patriota (jornal), circulou no Rio de Janeiro no século 19
 Antonio Patriota — diplomata brasileiro